Gallegos de Altamiros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallegos de Altamiros (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gallegos de Altamiros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar